Jméno a příjmení Jan Miller se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jan Miller (herec) – český divadelní a filmový herec, od roku 1999 působící v Mladé Boleslavi (* 1942)
 Jan Miller (kněz) – český římskokatolický kněz německé národnosti, jezuita a rektor pražské a následně olomoucké univerzity (1650–1723)
 Jan Miller (politik) – český politik, senátor za národně-demokratickou stranu, publicista a beletrista (1870–1937)